Toury (Eure i Loir), municipi francès al departament d'Eure i Loir (regió del Centre)
 Toury-Lurcy, municipi francès al departament de Nièvre
 Toury-sur-Jour, municipi francès al departament de Nièvre
 Thourie, municipi francès al departament d'Ille-et-Vilaine (regió de Bretanya)
 Thoury (Loir i Cher), municipi francès al departament de Loir i Cher
 Thoury-Férottes, municipi francès al departament de Sena i Marne
 Comtessa de Thoury,amant del rei Francesc I de França de la que rebé aquest títol